Уарас:

 Уарас — город в Перу, административный центр департамента Анкаш.
 Уарас — одна из 20 провинций перуанского региона Анкаш.